Molekulska formula -{C13H21NO4}- se može odnositi na:

 2,3,4,5-Tetrametoksiamfetamin
 Meteloidin